Рейс 120 может иметь следующие значения:
 Рейс 120 Аэрофлота
 Рейс 120 TAME
 Рейс 120 China Airlines
 Рейс 120 UTair